

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Марк Виниций и Луций Кассий Лонгин (оба — плебеи); консулы-суффекты: Луций Невий Сурдин и Гай Кассий Лонгин (оба — плебеи); эдилы: Публий Сабидий Поллион и Секст Париан Серен.
 Обвинение в государственной измене и заточение Друза Цезаря.

Китай 
 Попытка Гуан У-ди возобновить договор «Мира И Родства» с Хунну. Неудача.

Родились 
 8 ноября — Марк Кокцей Нерва, древнеримский император
 Клавдия Антония — дочь императора Клавдия от его второй жены, Элии Пецины.

Скончались 

 Шаммай — еврейский учёный и знаток Письменной и Устной Торы, главный оппонент Гиллеля

Примечания

См. также